Bundestagswahlkreis 20 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Hamburg-Eimsbüttel (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Hamburg-Altona (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Unterems (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Emden – Leer (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Hamburg VI (1949 bis 1961)